Torry ist der Familienname folgender Personen:
 Clare Torry (* 1947), britische Sängerin
 Peter Torry (* 1948), britischer Diplomat

Torry ist der Name folgender geographischer Ojekte:
 Torry (Aberdeen), ehemaliger Royal Burgh, heute ein Ortsteil Aberdeens in Schottland
 Torry (Genfersee), Zufluss des Genfersees im Kanton Waadt in der Schweiz 

Siehe auch:
 Tory (Begriffsklärung)
 Torri